Palma Sola puede hacer referencia a:

 Palma Sola, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Palma Sola, localidad de la Provincia de Formosa, Argentina;
 Palma Sola, municipio de Brasil
 Palma Sola, paraje de la República Dominicana;
 Masacre de Palma Sola (1962), matanza de un grupo religioso en República Dominicana;
 Palma Sola, zona arqueológica de México;
 Palma Sola, barrio de Canóvanas, Puerto Rico;
 Palma Sola localidad del Estado Carabobo, Venezuela;
 Palma Sola, localidad del Estado Falcón, Venezuela;
 Palmasola, municipio del Estado Falcón, Venezuela.
 río Palma Sola, curso de agua de Cuba.